La Belle Russe – film del 1914 diretto da William J. Hanley
La Belle Russe – film del 1919 diretto da Charles J. Brabin